211 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД на западе Одинцовского района Московской области к югу от города Кубинка. Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Остановочный пункт находится на участке, где проходят четыре пути — два западных (по профилю выше) и два восточных (ниже), при этом восточный отдельный путь относится к перегону Кубинка-2 — Акулово, а остальные три — к перегону Кубинка-1 — Акулово. Всего две боковые платформы между этими парами путей. Платформы высокие, западная (на Кубинку-1) — короткая, рассчитана на приём 2-3 вагонов, восточная (на Акулово) — также короткая. Левостороннее движение электропоездов связано с конфигурацией путей далее на север на развязке со Смоленским радиальным направлением. К югу от платформ внутренние пути меняются местами (путепровод), внешние далее примыкают к внутренним в районе платформы 214 км.

В связи с занятостью путей нередки следования по неправильному пути.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — примерно 6 минут.

Остановка появилась в расписаниях в 1991 году (в служебных — как минимум с 1990 года).

На восток осуществляется выход к дачным участкам (СНТ), военным городкам Академия и Кубинка-2 (Прожекторная). По грунтовой дороге через СНТ возможен выезд к Кубинскому (Наро-Фоминскому) шоссе.

Галерея

Ссылки 
 Расписание электричек: Пл. 211 км
 Фотографии окрестностей Кубинки

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги